Il University Centre of the Westfjords è un istituto universitario sito in Ísafjörður (Islanda). 

Le lezioni si avvalgono di modalità didattiche a distanza ed il centro universitario impiega mediamente 6 dipendenti, escludendo i docenti a contratto. L'edificio della University of Westfjords è anche   sede di attività di ricerca (oltre che didattiche) coinvolgendo circa 50 persone tra docenti, ricercatori e personale dedicato. 

L'Università è nota per la qualità accademica degli insegnamenti erogati e per allinearsi con i requisiti sanciti dal processo di Bologna per quanto riguarda la collaborazione con altri centri universitari europei.

Storia 
Esso è stato istituito il 2005 e le attività didattiche hanno avuto inizio dall'anno successivo.

Nel 2008 e nel 2009 l'Università offriva, in collaborazione con la Reykjavík University, studi preparatori per circa 40 studenti.

Indirizzi di studio 
L'università ha all'attivo circa un centinaio di studenti ed eroga due programmi di master in Coastal and Marine Management (introdotto a partire dal 2008) e Coastal Communities and Regional Development. Circa 20 studenti all'anno accedono a tali corsi universitari.

Bibliografia 

 https://www.uw.is/the_university_centre_of_the_west_fjords/about_the_university_centre/

Istruzione in Islanda